Giò Di Tonno – cantante italiano
Antonio Di Tonno – arbitro di calcio italiano